Roanoke Valley Rebels ist der Name folgender Eishockeyvereine:

 Roanoke Valley Rebels (EHL), von 1970 bis 1973 in der Eastern Hockey League und von 1973 bis 1976 in der Southern Hockey League
 Roanoke Valley Rebels, von 1990 bis 1992 Name der Virginia Lancers aus der East Coast Hockey League